Absang bezeichnet:

 Absang (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Absang (Rosenthal am Rennsteig), Siedlung zwischen Blankenstein und Harra, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
Siehe auch:
 Abgesang